Può riferirsi a:
Dipartimento di Escuintla: Dipartimento del Guatemala
Escuintla: Capitale dell'omonimo dipartimento del Guatemala
Escuintla: Municipio dello Stato del Chiapas in Messico.
Escuintla: Città capoluogo del municipio di Escuintla nello Stato del Chiapas in Messico.